

Toponyme 
 Higuères, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Higuères-Souye ;
 Higuères-Souye, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme